Janville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Janville (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Janville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia